МСС может значить:

 MCC () — мобильный код страны.
 MCC () — категория торговой точки.
 МСС — система единиц измерения, в которой основными единицами являлись метр, секунда и свеча
 Международный свод сигналов
 Механика сплошных сред — раздел механики, посвященный движению газообразных, жидких и твёрдых деформируемых тел
 Мельбурнский крикетный клуб ()
 Московская сотовая связь — оператор сотовой связи, ныне предоставляющий в Москве услуги под торговой маркой Скайлинк
 Московская служба спасения — негосударственная спасательная служба Москвы
 Медицинское свидетельство о смерти — это первичный документ о смерти, его оформляют по форме N 106/у-08 для обеспечения государственной регистрации смерти и для государственного статистического учёта
 Метод симметричных составляющих — метод расчёта несимметричных электрических систем, основанный на разложении несимметричной системы на три симметричные — прямую, обратную и нулевую.
 Модуляция сердечной сократимости (МСС) — инвазивный метод лечения сердечной недостаточности.
 MCC — число 1200 в римской системе счисления.